Simões ist der Familienname folgender Personen:

 Aniceto Simões (* 1945), portugiesischer Langstrecken- und Hindernisläufer 
 António Simões (* 1943), portugiesischer Fußballspieler
 Bruno Simões (1971–2012), portugiesischer Schauspieler
 Carlos Simões (* 1951), portugiesischer Fußballspieler
 Delfina Fátima da Costa Simões, osttimoresische Politikerin
 Eduardo Simões (* 1982), portugiesischer Fußballspieler
 Fabiana da Silva Simões (* 1989), brasilianische Fußballspielerin
 Francisco Simões (* 1946), portugiesischer Bildhauer und Zeichner
 João Gaspar Simões (1903–1987), portugiesischer Schriftsteller
 João Simões Lopes Neto (1865–1916), brasilianischer Journalist und Schriftsteller
 José Simões, portugiesischer Zimmerermeister
 Lidia Simões (1912–1985), brasilianische Pianistin
 Marcial Simões de Freitas e Costa (1891–1944), portugiesischer Ingenieur, Architekt und Geschäftsmann
 Neide Simões (* 1988), portugiesische Fußballspielerin
 Rafael Simões (* 1991), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 Renê Simões (* 1952), brasilianischer Fußballtrainer

 Victor Simões (* 1981), brasilianischer Fußballspieler

Simões ist der Name folgender Orte:

 Simões (Piauí), Gemeinde in Brasilien
 Simões Filho, Stadt in Brasilien